BI Group — крупнейший инвестиционно-строительный холдинг в Казахстане , в структуре которого 7 компаний: BI Development, BI Development Almaty, BI Construction & Engineering, BI Infra Construction, Nova City Development, BI Property и BI Clients. В состав холдинга также входят корпоративный университет и благотворительный фонд «BI-Жұлдызай». 

Занимает 198-е место в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR Top 250 Global Contractors. В рейтинге Forbes Kazakhstan «50 крупнейших частных компаний Республики Казахстан - 2019» BI Group занял пятую строчку с годовой выручкой 365 млрд тенге по итогам 2018 года, ,,, , .

Штаб-квартира расположена в городе Астана.

Портфель заказов BI Group, как ведущего генерального подрядчика в Казахстане, в 2019 году включил: контракты на строительство социальных объектов – 48%, автодорог и мостов – 18%, контракты в сферах морского и нефтегазового строительства - по 10%, инфраструктурных проектов – 9%, ж/д путей - 5% .

История 
1998 год — основана компания «АБК-Курылыс» — родоначальник строительного бизнеса BI Group;

2001 год — создание BI Group — головного предприятия, будущего лидера строительной отрасли Казахстана;

2003 год — завершение строительства первых трех жилых объектов. Количество сотрудников компании превышает 1000 человек. Создание корпоративного благотворительного фонда для социализации детей с особыми потребностями «BI-Жұлдызай»;

2004 год — компания инвестирует в собственное производство стройматериалов. На базе предприятия создается «АБК-Пласт» — производство пластиковых окон с пятикамерным профилем и «АБК-Бетон» — производство бетона;

2005 год — наращивание производственных мощностей: BI Group ведет проектные и строительные работы на 17 объектах. Запускает строительство коммерческой недвижимости;

2007 год — построено более 20 жилых комплексов. Доля BI Group на рынке первичной недвижимости Астаны составила 18%. АО «BI Group» реорганизуется в холдинг, в структуре которого действуют строительный, производственно-промышленный, инвестиционный и девелопмент дивизионы;

2009 год — компания получила кредитную линию от фонда «Самрук-Казына» для сдачи жилых комплексов ;

2010 год — участие в строительстве международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Строительство первого казахстанского автобана «Астана – Боровое»;

2011 год — начато возведение жилья премиум-класса, куда входят проекты по строительству домов клубного типа «Парижский квартал», «Миланский квартал», «Британский квартал». Завершено строительство инновационного для СНГ завода по выпуску скоростных вагонов «Тулпар-Тальго»  в Астане. Освоение новых сегментов жилищного строительства;

2012 год — открытие представительств в Москве и Алматы. Начало строительства транскаспийского коридора — железнодорожных линий Бейнеу‒Шалкар и Аркалык‒Шубарколь. Создание корпоративного университета BI Group  . Закончены работы по возведению станции Алтынколь — узла транснациональной магистрали «Жетыген-Коргас»;

2013 год — BI Group — крупнейшая строительная компания Казахстана с оборотом $1,2 млрд. В рамках подготовки к Astana EXPO-2017 компания является застройщиком инновационного проекта «Зеленый квартал», сертифицированного по одной из систем LEED.

2014 год — BI Group ‒ первая и единственная компания Казахстана, представленная в мировом рейтинге крупнейших застройщиков ENR Top-250 Global Contractors,189 место  ;

2015 год — с оборотом $1,4 млрд компания поднялась на 25 позиций в мировом рейтинге застройщиков ENR Top-250 Global Contractors – 164 место. Доля компании на рынке первичной недвижимости в Астане достигла 52%[38], доля в автодорожном строительстве Республики Казахстан — 20 %.

2016 год — выход на рынок нефтегазового строительства. В составе BI Group функционирует уже 3 компании, 16 дивизионов, реализуется более 85 проектов в Казахстане и странах СНГ. Впервые в истории Казахстана одной компанией построен 1 млн квадратных метров за год. Компания реализовала проект самого длинного моста в Казахстане — через реку Иртыш.

Один из масштабных проектов компании, в котором задействованы специалисты и мощности BI Construction & Engineering – по расширению нефтяного месторождения Тенгиз – «Тенгизшевройл». В том числе – устьевая дорога, по которой будет происходить транспортировка модулей с моря на место строительства завода.

В апреле создан лоукостер BI Group — компания Nova City  , которая специализируется на строительстве доступного жилья для широких слоев населения. Первый проект компании — ЖК «NOVA Citу». Он одобрен АО «Фондом недвижимости «Самрук-Казына» в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол», также поддержан ЖССБ.

В июне создан новый дивизион «МЖК-Россия», с которым компания выходит на рынок ближнего зарубежья.

2017 год — EPC-партнерство, сотрудничество с международным бизнесом. Лидер рынка жилья в Алматы. Построено 4 млн кв. метров за всю историю компании. На базе корпоративного университета создан BI University. В составе BI Group ‒ 4 компании, 19 дивизионов. В портфеле группы ‒ 115 проектов в Казахстане и СНГ. Инвестиции в корпоративно-социальную ответственность ‒ $10 млн.

В этот же период BI Infra Construction стала совладельцем компании «Р-Восток», которая вела строительные работы на 12 проектах таких железнодорожных артерий как Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская магистрали (ТСМ).

В августе холдинг BI Group сдал пятизвездочный отель «Хилтон» на территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017», построенный за 8 месяцев . В официальной церемонии открытия принял участие Нурсултан Назарбаев.

2018 год — BI Group — лидер рынка жилья в Астане и Алматы. Построено 7 тысяч квартир за один год. За всю историю компании возведено 5 млн. кв. метров жилья,  объектов промышленной и социальной инфраструктуры.

В январе холдинг сдал свой первый международный проект в Грузии – дорогу, ведущую к историческим пещерам времен палеолита. Общая протяженность горной трассы – Орпири ‒ Цуцхвати ‒ Мгвиме в Имеретии составила 10 км.

К 20-летию столицы Казахстана компанией возведены: пешеходный мост через реку Есиль «Атырау көпірі», Ботанический сад Астаны и Парк отдыха «JETІSÝ».

Открыты зарубежные представительства компании в России, Саудовской Аравии и Турции. Начата автоматизация бизнес-процессов и производства. Создано цифровое подразделение компании BeInTech.

BI University получил государственную лицензию на образовательные услуги и вышел на рынок бизнес-образования.

Впервые в истории СНГ в Астане проведена мировая гонка BI GROUP IRONMAN 70.3 Astana, права на проведение которой принадлежат BI Group.

2019 год — компанией BI Development продано 740 тыс. кв. м жилья. В этот же период девелоперы вышли на рынок Шымкента и начали возведение ЖК Tamerlan.

BI Infra Construction проложила 1,7 тысяч километров автодорог республиканского и регионального значения, мостов и переходов, 700 километров железных дорог.

В июне BI Group заключил соглашение о партнерстве с греческой компанией Archirodon. Основные направления деятельности совместного предприятия – осуществление проектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, тяжелой промышленности, энергетике, реализация морских проектов, водоочистных сооружений и опреснительных установок в Казахстане, России, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Грузии и Украине.

В сентябре компания запустила завод по объемно-блочному домостроению (ОБД) на 200 тыс. кв. метров ModeX . Завод сокращает срок строительства одного ЖК с 16 месяцев до 6-ти. Каждая комната завода представляет собой готовый блок, в котором производится чистовая отделка. В 2020 году холдинг планирует сдать в эксплуатацию первый дом по новейшей в стране технологии.

В октябре BI Infra Construction сдала в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу в г. Костанай  .

В ноябре холдинг BI Group завершил строительство нескольких архитектурных объектов в Туркестане – административно-деловой центр, площадь «Нур-Султан» и медиацентр «Алатау». В этом же месяце компания сдала первый жилой комплекс в г. Атырау – ЖК Zaman .

2020 год – в марте холдинг BI Group и ведущий девелопер Узбекистана Murad Buildings объявили о создании совместной строительной компании NRG  . Их первым проектом стал "умный" жилой комплекс NRG OYBEK, в который инвестируют 33 миллиона долларов.

В апреле BI Group сдал в эксплуатацию инфекционную больницу в Нур-Султане, на возведение которой ушло 13 дней   . Госпиталь для зараженных коронавирусом на 200 мест (из них 20 – для интенсивной терапии) оснащен современными биохимическими лабораториями, кабинетами рентгена и компьютерной томографии,.

Основные рынки - Астана (+Modex), Алматы, Атырау, Шымкент, Ташкент.

Агентство S&P подтвердило рейтинг платежеспособности BI Group на уровне В-/В с изменением прогноза на «стабильный». Согласно стратегии, холдинг намерен войти в ТОП-100 строительных компаний мира, достигнув оборота в $2 млрд.

Деятельность 
Холдинг BI Group представлен в двух направлениях строительного бизнеса: генподрядные и девелоперские проекты.

Среди реализуемых и реализованных проектов компании:

 Сухой порт Специальной экономической зоны «Хоргос ‒ Восточные Ворота»;
 Железнодорожные линии Шалкар ‒ Бейнеу и Аркалык ‒ Шубарколь;
 Мостовой переход через реку Иртыш в Павлодарской области;
 Завод по строительству скоростных вагонов Тулпар - Talgo;
 Балхашская теплоэлектростанция;
 Сеть Назарбаев Интеллектуальных школ в областных центрах Казахстана.
 Пешеходный мост через реку Есиль «Атырау көпірі»;
 Ботанический сад Астаны;
 Парк отдыха «JETІSÝ»;
 Стадион на 7 тыс. мест «Turkistan Arena»;
 Парк отдыха «ChanErke Maxichai”
 Wind Farm Badamsha – Ветровая электростанция Бадамша;
 High School of Burabay iQanat в поселке Боровое;
 Завод нового поколения ModeX. Астана;
 Hampton by Hilton г. Туркестан;
 Легкоатлетический СК Qazaqstan.

Благотворительная деятельность 
Корпоративный фонд «BI-Жұлдызай» создан холдингом BI Group в 2005 году. Фонд оказывает материальную, социальную и медицинскую помощь детям с особыми потребностями.

Один из проектов фонда – Медицинский реабилитационный центр «Жұлдызай». За 7 лет работы в МРЦ «Жұлдызай» 9 762 детей с особыми потребностями прошли комплексную реабилитацию, менторами проведены 20 285 консультаций, прооперирован 731 ребенок, 500 врачей прошли обучение на мастер-классах, 110 детей сделали свои первые шаги и 14 детей произнесли свои первые слова.

Ежегодно фонд проводит фестиваль «Жұлдызай»  , в котором принимают участие дети с особыми потребностями в возрасте от 10 до 18 лет. В 2019 году число заявок составило 7 758 из всех регионов страны. В международном этапе приняли участие 255 детей.

Разработки холдинга в области IT 
BI Partners – веб-портал и мобильное приложение, где зарегистрированы более 30 тысяч пользователей-партнёров . С его помощью подписано договоров на общую сумму 557 млрд тенге. В число партнеров вошло свыше 250 подрядных организаций.

Центральная диспетчерская система (ЦДС) – собственная разработка BI Group, это своего рода внутренний Uber для закупа услуг тяжелой техники, благодаря которому компании удалось снизить расходы на транспорт и механизацию за последние 3-4 года в строительстве жилья на 30%. Свыше 400 владельцев техники зарегистрированы на этом портале и работают по принципу оперативного отклика на объявление.

В октябре 2020 года была проведена презентация новых IT-продуктов и экосистемы BI Ecosystem, в рамках которой был представлен усовершенствованный продукт BIG App – приложение для клиентов BI Group. Приложение было обновлено и упрощено для использования.

Также в 2020 году состоялся запуск проекта BI Click – мобильного онлайн-сервиса по приобретению недвижимости.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Корпоративный благотворительный фонд «BI-Жұлдызай»
 Корпоративный университет BI University

Компании Казахстана
Строительные компании Казахстана
Компании Астаны